The Little Mother  – film del 1908 diretto da James Williamson
 The Little Mother  – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Thanhouser
 The Little Mother  – film del 1912 diretto da A.E. Coleby
 The Little Mother  – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Essanay
 The Little Mother  – film del 1913 diretto da Ethyle Batley
 The Little Mother  – film del 1915 diretto da Warwick Buckland
 The Little Mother  – cortometraggio del 1915 prodotto dalla Majestic Motion Picture Company
 The Little Mother  – film del 1922 diretto da A.V. Bramble